Monga peut faire référence à :

Toponymie 

 Monga, une commune située dans le département de Bani, au Burkina Faso;
 Monga, une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire.

Patronyme 

 Célestin Monga (1960-), économiste camerounais ;
 Eluki Monga Aundu (1941-2022), général congolais.

Art 

 Lolita Monga, une comédienne, metteure en scène et auteure dramatique né à la Réunion en 1963;

Musique 

 Doctor Gabs aka Gabriel Akele Monga, un pianiste et chanteur de jazz, de swing et de boogie-woogie congolais né à Kinshasa en 1960.

Télévision 

 Monga, un film de gangster taïwanais.

Autre

Voir aussi 
 District de Wanhua, appelé en taïwanais Báng-kah khu et historiquement Monga ou Monka, est un quartier de Taïpei, Taïwan.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme